Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den MercedesCup 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 11. Juli 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Draw Einzel-Qualifikation

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Stuttgart